Placerville kan syfta på:

Placerville, Colorado
Placerville, Idaho
Placerville, Kalifornien